Mieczysław Gruszecki (ur. 1896) – działacz niepodległościowy, 27 czerwca 1938 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Mieczysław Gruszecki (ur. 1917) – żołnierz Armii Krajowej, oficer ludowego Wojska Polskiego, honorowy obywatel miasta Siedlce

Przypisy